Фігередо () — іспанське прізвище.

Відомі носії:

 Дієго Фігередо (нар. 1982) — парагвайський футболіст.
 Ернан Фігередо (нар. 1985) — уругвайський футболіст.
 Еухеніо Фігередо (нар. 1932) — уругвайський футбольний функціонер.
 Педро Фігередо (1818—1870) — кубинський поет, музикант, автор національного гімну Куби.